Кубок Митропы 1962 — 21-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

В ходе данного розыгрыша групповой этап был разыгран в два круга.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Вашаш», который в финале обыграл итальянскую «Болонью» с общим счётом 6:3.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1962 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1962 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1962
Футбол в Европе в 1962 году